Treptow-Köpenick, een district van de Duitse hoofdstad Berlijn
 Berlin-Alt-Treptow, stadsdeel binnen bovengenoemd district
 Treptow (district), voormalig Berlijns district, sinds 2001 onderdeel van Treptow-Köpenick
 Treptower Park, park in Alt-Treptow

 Trzebiatów, Duits: Treptow an der Rega, stad in het Poolse woiwodschap West-Pommeren

 Altentreptow, gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren